A Seleção Francesa de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteada no grupo E, a França enfrentou as seleções de Honduras, da Suíça,  e do Equador.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014